Raver steht für

 einen Besucher von Tanzveranstaltungen mit elektronischer Musik, sogenannten Raves
 einen Ort im indischen Bundesstaat Maharashtra: Raver (Maharashtra)

Raver ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Raver-Lampman (* 1988), amerikanische Schauspielerin 
 Kim Raver (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Lorna Raver (* 1943), amerikanische Schauspielerin

Siehe auch

 Rave (Begriffsklärung)